Arquitectura: 
 Pilar (arquitectura), element de suport.
 Pilar d'Eliseg, columna vora l'abadia de Valle Crucis, al comtat gal·lès de Sir Ddinbych.
 Pilar dels Nautes, columna monumental gal·loromana erigida en honor de Júpiter pels nautes parisencs de Lutetia Parisiorum.
 Basílica del Pilar important temple o santuari barroc a Saragossa, Aragó
 Església del Pilar (València), església de l'antic convent dominic de València (l'Horta, País Valencià).
 Catolicisme: Mare de Déu del Pilar, patrona de Saragossa. És també un nom de dona habitual a Espanya.
 Toponímia: 
 Pilar (Paraguai), ciutat del Paraguai.
 Pilar d'Almenara, muntanya de la Serra d'Almenara a Agramunt (Urgell).
 Pilar de les Forques muntanya de Vallfogona de Riucorb a la comarca de la Conca de Barberà.
 El Pilar de la Foradada, municipi a la comarca del Baix Segura, País Valencià.
 El Pilar de la Mola poble de Formentera a llevant de l'illa.
 El Pilar (València), barri de València.
 Pilar (Vitòria), barri de Vitòria
 Rugbi: Pilar (rugbi), una de les 15 posicions habituals dels jugadors.
 Castells: pilar, tipus de castell amb un sol casteller a cada pis:
 Pilar de 4
 Pilar de 5
 Pilar de 5 aixecat per sota
 Pilar de 6
 Pilar de 6 aixecat per sota
 Pilar de 7 amb folre
 Pilar de 7 sense folre (no assolit)
 Pilar de 8 amb folre i manilles
 Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals (només carregat)

Biografies 
 Pilar Alonso i Moll, (Maó, 1897 - Madrid, 1980), cançonetista menorquina.
 Pilar Giménez García (1982, Esplugues de Llobregat), cantant.
 Pilar Alonso i Moll, o Pilar Alonso ( 1897 - 1980), 
 Pilar Lorengar (1928-1996), 
 Maria Pilar Riba Font (1944-), 
 Pilar del Castillo, 
 Pilar Rahola (1958-), 
 Pilar Homem de Melo (1963-), 
 Pilar López de Ayala (Madrid 1978-), 
 Pilar Giménez García, o Ailyn (1982-) 
 Gladys del Pilar,